Топонімічні об'єкти, назва яких походить від жіночого імені Анна названі їхніми власниками на честь своїх родичів. Найчастіше спостерігаються на території колишньої Речі Посполитої.

В Україні є кілька населених пунктів із назвою (), одні одразу отримали таку назву, а в інших їх назви привели згідно із правописними нормами української мови, адже до того часу вони носили назви Аннопіль:
 Ганнопіль — Вінницька область, Тульчинський район
 Ганнопіль — Житомирська область, Ємільчинський район
 Ганнопіль — Житомирська область, Черняхівський район
 Ганнопіль — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Ганнопіль — Хмельницька область, Славутський район

В Білорусі є кілька населених пунктів із назвою (), що відповідає назві Аннопіль:
 Аннопіль — село, Мінська область, Мінський район;
 Аннопіль — поселення, Мінська область, Мінський район

Див. також 
 Аннополь — місцевості в Польщі